Salina steht für:

 Salina (Vorname)
 Salina (Sprache), ausgestorbene Sprache in Kalifornien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Salina (Arizona)
 Salina (Colorado)
 Salina (Iowa)
 Salina (Kansas)
 Salina (New Jersey)
 Salina (New York)
 Salina (Oklahoma)
 Salina (Pennsylvania)
 Salina (Utah)

sonstige geographischen Objekte:
 Salina (Insel), italienische Insel im Mittelmeer bei Sizilien
 La Salina, italienische Insel in der Lagune von Venedig
 Salina, früherer Name von Hallein im Tennengau, Österreich

Fahrzeuge:
 Šalina, örtliche Bezeichnung für die Straßenbahn Brünn, Tschechien
 City of Salina, Zug in Nordamerika, siehe UP M-10000 #City of Salina

Salina ist der Familienname folgender Personen:
 Daymaro Salina (* 1987), kubanisch-portugiesischer Handballspieler
 Henri Salina (1926–2007), Schweizer Ordensgeistlicher, Bischof von Saint-Maurice

Siehe auch:
 Back Salina, Ort auf Grand Turk, Turks- und Caicosinseln
 Kastell Vetus Salina, römisches Militärlager
 Salinas
 Saline (Begriffsklärung)